Panaggio ist der Familienname folgender Personen:

Dan Panaggio (* 1955), US-amerikanischer Basketballtrainer
Mauro Panaggio (1928–2018), US-amerikanischer Basketballtrainer